Leppien ist der Name folgender Personen:

 Helmut R. Leppien (1933–2007), Kunsthistoriker und Museumskurator
 Jean Leppien (1910–1991), französischer Maler deutscher Herkunft
 Jörn-Peter Leppien (1943–2020), deutscher Historiker, Politologe und Publizist
 Suzanne Leppien (1907–1982), ungarisch-französische Fotografin und Weberin

Siehe auch:
 Leppin (Begriffsklärung)
 Lépine (Begriffsklärung)